Ray Rigby ist der Name folgender Personen:

* Ray Rigby (Drehbuchautor) (Raymond Rigby; 1916–1995), britischer Drehbuchautor und Schriftsteller 
 Ray Rigby (Politiker) (Ray Wendell Rigby; * 1923), US-amerikanischer Politiker 
 Ray Rigby (Gewichtheber) (Raymond Edward Rigby; 1949–1998), australischer Gewichtheber und Kugelstoßer